«Когти» () — американский драматический телесериал, премьера которого состоялась на телеканале TNT 11 июня 2017 года. 

12 июля 2017 года TNT продлил сериал на второй сезон.

1 октября 2019 года канал TNT объявил что продлевает сериал на четвертый и финальный сезон.

Сюжет 
Пять маникюрш из салона Nail Artisan в округе Мэнати, штат Флорида начинают отмывать деньги местной мафии.

В ролях 
 Ниси Нэш — Дэсна Симмс
 Кэрри Престон — Полли
 Джуди Рейес — Тихоня Энн
 Карруче Тран — Вирджиния Лок
 Дженн Лион — Дженнифер Хуссер
 Джек Кеси — Роллер Хуссер
 Кевин Ранкин — Брайс Хуссер
 Джейсон Антун — доктор Кен Брикман
 Гарольд Перрино — Дин Симмс
 Дин Норрис — Клэй Хуссер

Производство 
Первый сезон из десяти эпизодов был заказан 13 декабря 2016 года; изначально шоу разрабатывалось для HBO и представляло собой получасовую однокамерную комедию. Хотя действие сериала разворачивается в Пальметто, штат Флорида, он был преимущественно снят в Новом Орлеане.

Отзывы критиков 
Первый сезон «Когтей» получил в общем положительные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит 75% «свежести», что основано на 24-х отзывах. На Metacritic сериал получил 63 балла из ста на основе 19-ти «в целом положительных» рецензий. Журнал Variety описал шоу как эстетически привлекательное, однако со слабыми сюжетными линиями. TNT выпустили первый промо-ролик для премьеры 3-го сезона для Claws.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2022 году
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала TNT
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается во Флориде